Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2005/06 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2005/06 (Herren)
 bei den Damen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2005/06 (Damen)